Чемпионат мира среди гонщиков в гонках «Формулы-1» проводится с 1950 года, кубок конструкторов разыгрывается с 1958. В таблице приведены чемпионы мира и обладатели кубка конструкторов среди команд за прошедшие сезоны. В столбце «Гонщиков» указано число пилотов, выходивших на старт этапов чемпионата мира в данном сезоне, в столбце «Команд» — число участвовавших в них команд.

Больше всего чемпионских титулов выиграли Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон: на их счету по 7 выигранных чемпионатов мира. Команда Ferrari завоевала 16 кубков конструкторов и лидирует по этому показателю.

Статистика

Гонщики — чемпионы мира 

Гонщики по странам:

Команды и конструкторы 
Конструкторы по количеству кубков конструкторов:

Команды по чемпионским титулам их пилотов:

Статистика приводится по результатам с 1958 года по аналогии с кубком конструкторов.

Ссылки 
 Официальный сайт «Формулы-1»
 Статистика чемпионатов мира Формулы-1 на официальном статистическом сайте ФИА
 Полная статистика и отчёты о всех гонках чемпионата мира Формулы-1 на statsf1.com
 Статистика чемпионатов мира Формулы-1 на wildsoft.motorsport.com

Списки, связанные с Формулой-1